Цаар — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Цаар, Ицхок (настоящее имя Рабинович Ицхок-Зелиг Абрамович; 1884—1957) — еврейский журналист, издатель.
 Цаар, Карл — немецкий архитектор.